Zjednoczeni Farmerzy Kanady () – lobby polityczne reprezentujące farmerów kanadyjskich. United Farmers udało się wprowadzić własnych deputowanych do Parlamentu Kanady oraz zdobyć większość parlamentarną i stworzyć rząd w prowincjach Ontario i Alberta. W 1969 prowincjonalne ugrupowania połączyły się, tworząc federalną organizację National Farmers Union.

United Farmers of Alberta – UFA 
UFA powstała w początkach XX wieku jako grupa nacisku. W 1920 UFA zrzeszała już 30 000 osób i tworzyła potężne lobby. W 1919 kandydat ruchu zdobył pierwszy mandat do parlamentu prowincjonalnego. UFA odniosła też sukces w wyborach uzupełniających do parlamentu kanadyjskiego, zdobywając jeden mandat. Zachęceni tym sukcesem aktywiści ruchu wzięli udział w wyborach do Parlamentu Alberty w 1921. W kampanii podkreślano, że UFA nie jest partią, oraz że każdy delegat odpowiada tylko i wyłącznie przed swoimi wyborcami. Niespodzianie dla samego ruchu UFA wygrała wybory, zdobywając 38 na 60 mandatów. Premierem z ramienia ruchu został Herbert Greenfield, podczas gdy John Brownlee, faktyczny lider ruchu, został jego najbliższym doradcą. Ruch, niemający jakiegokolwiek doświadczenia legislacyjnego i administracyjnego, dobrze sobie poradził z nadchodzącymi wyzwaniami. Pośród najważniejszych dokonań rządu Greenfielda było:
 Wprowadzenie kredytowania skupu rolnego, co pozwoliło uzyskać farmerom zaliczki na rzecz przyszłych zbiorów.
 Wprowadzenie magazynowania nadwyżek rolnych Alberta Wheat Pool począwszy od 1923 roku, co pozwoliło zapobiegać nadmiernym fluktuacjom cen skupu zbóż.
Niepowodzeniem zakończyła się próba reform finansowych dążących do oddłużania farm, a także wprowadzenia prohibicji alkoholowej.

W 1925 Greenfield powrócił do pracy na farmie, rezygnując z przewodniczenia rządowi. Jego funkcję objął John Brownlee. Po zwycięstwie w kolejnych wyborach rządowi udało się przeprowadzić dwa spektakularne pociągnięcia. Po pierwsze, przeprowadzono na korzystnych warunkach prywatyzację kolei prowincjonalnych, które dotychczas przynosiły znaczne straty, obciążając budżet. Po drugie, rządowi udało się objąć kontrolę nad zasobami naturalnymi Alberty, którą dotychczas sprawował Rząd Federalny Kanady. Brownlee raz jeszcze doprowadził ruch do zwycięstwa wyborczego. W sukcesie UFA w dużym stopniu pomogła prosperita na rynku zbożowym w latach 1926 do 1930. W czasie Wielkiego Kryzysu rynek produktów rolnych się załamał. Alberta Wheat Pool straciło płynność finansową. Rząd użył pieniędzy budżetowych do ratowania agencji przez bankructwem, co zachwiało finansami prowincji. Ruch szybko zaczął tracić na popularności. Ostatnim gwoździem do trumny UFA był mocno nagłośniony skandal obyczajowy, w którym główną rolę odegrał lider ruchu, John Brownlee. Pod naciskiem opinii publicznej wycofał się z polityki, zastąpiony przez Richarda Reida, który jednak nie zdołał odbudować reputacji ruchu. W 1935 UFA przegrał w wyborach z Kredytem Społecznym po czternastoletnim okresie sprawowania rządów.

United Farmers of Ontario - UFO 
UFO powstał w 1914 jako grupa nacisku – lobby. W 1919 ruch zdobył większość w Parlamencie Ontario, tworząc rząd koalicyjny z Niezależną Partią Pracy. Rząd nie zdołał się wywiązać ze swych wyborczych obietnic i w 1923 po przegranych wyborach oddał władzę Partii Konserwatywnej.

United Farmers of Saskatchewan - UFS 
Ruch powstał z unii radykalnego Farmer’s Union i konserwatywnego Saskatchewan Grain Growers Association. W latach dwudziestych XX wieku UFS prowadziło kampanię na rzecz pełnego skupu rolnego "the 100% pool", nadzorowanego i finansowanego z budżetu prowincjonalnego. Idea ta nigdy nie została urzeczywistniona. Sukcesem natomiast zakończyła się szeroko zakrojona akcja edukacji rolnej wśród farmerów w Saskatchewan. W 1934 część członków ruchu dołączyła do Federacji Wspólnot Spółdzielczych.

Historyczne partie i ugrupowania w Kanadzie